Il singolare del Stockholm Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Boris Becker.

Becker ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(4) Goran Ivanišević.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1994
ATP Tour 1994